Соревнования по спортивной гимнастике в командном многоборье среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года состоялись 8 августа на Олимпийской арене. Приняли участие 40 спортсменов из 8 стран.

Титул олимпийских чемпионов выиграли гимнасты из Японии. Сборная России стала серебряным призёром, выиграв первую с 2000 года медаль в командном первенстве. Сборная Китая стала только бронзовым призёром, не сумев выиграть в третий раз подряд титул в командном многоборье.

Призёры

Квалификационный раунд 

6 августа состоялся квалификационный раунд, по итогам которого определялись участники финалов многоборья и отдельных упражнений. В командном зачёте из 12 заявленных стран в финал проходило 8. Лидерами по итогам квалификации стали гимнасты Китая, набравшие 270,461 балла.

Результаты 
В финале, в отличие от квалификационного раунда, на каждом из снарядов от страны выступают только три гимнаста, и все результаты идут в командный зачёт.

  Вследствие травмы Максим Семянкив не выступил ни на одном из снарядов.

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации гимнастики (FIG)